Windischberg ist der Name folgender Orte:

 Windischberg (Gemeinde Tobaj), Ortsteil von Tobaj, Bezirk Güssing, Burgenland
 Windischberg (Gemeinde Pörtschach), Ortsteil von Pörtschach am Wörther See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Windischberg (Gemeinde St. Martin), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Windischberg (Gemeinde Leoben), Ortsteil der Stadtgemeinde Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Windischbühel